Pichichi (baskisch Pitxitxi) bezeichnet:
 Pichichi (Fußballspieler) (Rafael Moreno Aranzadi; 1892–1922), spanischer Fußballspieler
 Pichichi-Trophäe, nach Pichichi benannte Trophäe für den Torschützenkönig der spanischen Primera División